

Sigle 
 Charge Injection Device – fotorivelatore e sensore per macchine fotografiche
 Coagulazione intravascolare disseminata – condizione medica in cui si formano coaguli di sangue in tutto il corpo, bloccando i piccoli vasi sanguigni
 Collision-induced decomposition – dissociazione indotta da collisione 
 Combined immunodeficiency – immunodeficienza combinata
 Cooperativa Italiana Doppiatori – associazione nata negli anni '50 e fallita nel 1973
 Convenzione indennizzo diretto, o constatazione amichevole d'incidente stradale – convenzione italiana tra aziende assicuratrici
 Creditor Identification – codice identificativo del creditore nei pagamenti bancari
 Criminal Investigation Command – divisione investigativa criminale dell'esercito degli Stati Uniti

Codici 
 CID – codice aeroportuale IATA di The Eastern Iowa Airport di Cedar Rapids, Iowa (Stati Uniti)
 cid – codice ISO 639-3 della lingua chimariko
 CID – codice ISO 3166-2:CO di Vichada (Colombia)

Informatica 
 CID – identificatore casuale riferito ad una sessione RPC, un sottotipo di GUID

Persone 
 CID – disc jockey statunitense il cui vero nome è Carlos Cid
 El Cid – condottiero spagnolo
 Gérald Cid – calciatore francese
 Roberto Cid Subervi – tennista dominicano

Teatro 
 Le Cid – opera teatrale di Pierre Corneille del 1636

Altro 
 Cid – personaggio ricorrente nella serie di videogiochi Final Fantasy

Altri progetti